Heren van Amstel
Wolfgerus van Amstel (ca.1075 - 1131)
Egbert van Amstel (1105-1172)
Gijsbrecht van Amstel

Overige personen
Anne van Amstel (1974), Nederlands schrijfster en dichteres.
Fred van Amstel (1940), diskjockey van Radio Veronica
Greet van Amstel (1903 - 1981), Nederlands beeldhouwer en schilder
Jan van Amstel, diverse personen met die naam, waaronder Jan van Amstel (zeeheld) (1618-1669)
Jeanne van Amstel (1888 - 1929), Nederlands scheikundig ingenieur 
Kees van Amstel (1965), Nederlands columnist
Louis van Amstel (1972),  Nederlands-Amerikaanse stijldanser en choreograaf
Marc van Amstel (1949), Nederlands nieuwslezer

Scheepsklassen
Jan van Amstelklasse, een klasse van mijnenvegers in dienst tussen 1937 en 1961
Van Amstelklasse, een klasse voormalig Amerikaanse destroyer escorts, in dienst tussen 1950 en 1965

Schepen
Jan van Amstel (mijnenveger uit 1937)
Van Amstel (fregat uit 1950)
Van Amstel (fregat uit 1993)

Overige
Ploos van Amstel, een Nederlands geslacht